Manon Lescaut steht für:
 Manon Lescaut (Roman) (Originaltitel: Histoire du Chevalier Des Grieux et de Manon Lescaut), Roman von Antoine-François Prévost, 1731

Bearbeitungen für die Bühne:
 Manon Lescaut (Halévy), Ballett von Fromental Halévy, 1830
 Manon Lescaut (Auber), Oper von Daniel-François-Esprit Auber, 1856
 Manon (Massenet), Oper von Jules Massenet, 1884
 Manon Lescaut (Puccini), Oper von Giacomo Puccini, 1893
 Manon Lescaut (Sternheim), Theaterstück von Carl Sternheim, 1921
 Manon Lescaut (Nezval), tschechisches Versdrama von Vítězslav Nezval, 1940
 Manon Lescaut (Wang), Ballett von  Wang Xinpeng, 2007

Verfilmungen:
 Manon Lescaut (1914) von Herbert Hall Winslow, USA 1914
 Manon Lescaut (1918) von Mario Gargiulo, Italien 1918
 Manon. Das hohe Lied der Liebe, Stummfilm von Friedrich Zelnik, Deutschland 1919
 Manon Lescaut (1926) von Arthur Robison, Deutschland 1926
 Manon (1949) von Henri-Georges Clouzot, Frankreich 1949
 Hemmungslose Manon (OT: Manon 70), von Jean Aurel, Frankreich 1968